Szwajcaria:
 Fuorn – retoromańska nazwa gminy Furna

Zobacz też:
 Ova dal Fuorn
 Pass dal Fuorn